UTM steht für:
 UTM-Koordinatensystem, Universale Transverse Mercatorprojektion, Projektion in der Vermessung und Kartografie
 Unidad Tributaria Mensual, Verrechnungswährung in Chile, siehe Unidad de Fomento

In der Informatik:
 Unified Threat Management in der Netzwerksicherheit
 Universelle Turingmaschine in der theoretischen Informatik
 Universeller Transaktionsmonitor, Transaktionssystem für BS2000/OSD und andere Betriebssystem-Plattformen
 Urchin Tracking Monitor, ein Verfahren von Google Analytics, um das Besucherverhalten auf Webseiten zu analysieren
 UTM Parameter, ein Trackingverfahren im Online-Marketing basierend auf URL-Parametern.

Universitäten:
 Universiti Teknologi Malaysia, staatliche Technische Universität in Malaysia
 University of Tennessee at Martin
 University of Toronto at Mississauga
 Université de Toulouse-Le Mirail
 Universität Tunis El Manar, Tunesien

Siehe auch: 
 UTM-Referenzsystem

Abkürzung